Трунев — русская фамилия. Известные носители:
 Трунев, Николай Николаевич (род. 1975) — российский футболист.
 Трунев, Пётр Тивуртиевич (1862—1931) — купец, городской голова Верхнеудинска, исследователь жизни декабристов в Сибири.